Miejscowości w USA:
 Coldspring – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Coldspring – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie San Jacinto
Gminy w USA:
 Coldspring (ang. Coldspring Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus